Junya Osaki (Toyama, 2 de abril de 1991) é um futebolista profissional japônes, atacante, milita no Sanfrecce Hiroshima.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima